

Patronyme 

 Allison McKenzie (née en 1979), actrice écossaise ;
 Benjamin McKenzie (né en 1978), acteur américain ;
 Bill McKenzie (1946-2021), homme politique britannique ;
 Cameron McKenzie-McHarg (né en 1980), rameur d'aviron australien ;
 Colin McKenzie (né en 1964), joueur de rugby à XV canadien ;
 Damian McKenzie (né en 1995), joueur néo-zélandais de rugby à  ;
 Dan Peter McKenzie (né en 1942), géophysicien britannique ;
  ;
 Debbie Ferguson-McKenzie (née en 1976), athlète jamaïcaine ;
 Don McKenzie (1947-2008), nageur américain ;
 Eva McKenzie (1889-1967), actrice américaine ;
 Frances Adair Mckenzie (née en 1983), artiste multimédia et féministe canadienne ;
 George McKenzie (1900-1941), boxeur écossais ;
 Grace McKenzie (1903-1988), nageuse britannique ;
  ;
 Jacqueline McKenzie (née en 1967), actrice australienne ;
 James McKenzie (1903-1931), boxeur écossais ;
 Julia McKenzie (née en 1941), actrice anglaise ;
 Kai McKenzie-Lyle (né en 1997), footballeur guyanien ;
 Keith McKenzie (1973-), américain, joueur et entraîneur de football américain ;
 McKenzie Wark (née en 1961), femme de lettres et théoricienne américaine des nouveaux médias ;
  (né en 1978), footballeur anglais ;
 Lesley McKenzie (née en 1980), joueuse canadienne de rugby à  ;
 Lucy McKenzie (1977-), artiste britannique basée à Bruxelles ;
 Luke McKenzie (né en 1981), triathlète australien ;
  ;
 Peter McKenzie, acteur américain ;
 Rod McKenzie (1909-2000)), joueur néo-zélandais de rugby à  ;
 Scott McKenzie (1939-), chanteur américain ;
 Shazza McKenzie (née en 1988), catcheuse australienne ;
 Thomasin McKenzie (née en 2000), actrice néo-zélandaise.

Pseudonyme 

 Philip Blondheim (1939-2012), chanteur américain.

Toponyme

lac McKenzie, un lac dans le Queensland ;

comté de Mackenzie, une municipalité de district de l’Alberta ;

 rivière McKenzie, un affluent de la rivière Bécancour (versant du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la MRC de L'Érable, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 rivière McKenzie, un affluent de la rivière Fraser (rivière des Outaouais), coulant dans la municipalité de Latulipe-et-Gaboury, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;

comté de McKenzie, un comté situé dans l’État du Dakota du Nord, le plus grand de l'État en superficie ;
 McKenzie, un affluent de la rivière Willamette, dans l'Oregon ;
 McKenzie, une ville des comtés de Butler et Conecuh, en Alabama ;
 McKenzie, une ville du comté de Carroll au Tennessee ;

Voir aussi 
 Baker & McKenzie, un cabinet d'avocats

Patronyme écossais
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de localités aux États-Unis